Фінал Кубка Німеччини з футболу 1999 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1998—1999 відбувся 12 червня 1999 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» з однойменного міста та мюнхенська  «Баварія». Перемогу з рахунком 5:4 у серії післяматчевих пенальті з рахунком 1:1 після основного та додаткових таймів здобув «Вердер».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Вердер»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1999 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1999
1999 у німецькому спорті